Саги́тово — название населённых пунктов в России.

 Сагитово — деревня в Архангельском районе Башкортостана.
 Сагитово — деревня в Зианчуринском районе Башкортостана.
 Сагитово — деревня в Хайбуллинском районе Башкортостана.